Николай Плюснин:
 Плюснин, Николай Васильевич (1917—1997) — Герой Советского Союза.
 Плюснин, Николай Иванович (1891—1967) — генерал-майор, трижды Краснознамёнец.
 Плюснин, Николай Михайлович (1848—1920) — русский живописец и педагог.
 Плюснин, Николай Петрович (1930—2016) — Герой Социалистического Труда.